Kasse kan syfta på:

 Bärkasse – en mjuk behållare med handtag avsedd för transporter.
 Tygkasse – en bärkasse i tyg med två handtag.
 Kasse –  slang för den bur där man skall göra mål, se målbur.
 Fiskekasse –  ett fångstredskap, se mjärde.